Ачалуки́ может означать:

Топонимы 
 Верхние Ачалуки — село в Малгобекском районе Ингушетии;
 Нижние Ачалуки — село в Малгобекском районе Ингушетии;
 Средние Ачалуки — село в Малгобекском районе Ингушетии.

Гидронимы 
 Ачалук — река в Малгобекском районе Ингушетии

Другое 
 «Ачалуки» — минеральная вода, добываемая на Ачалукском минеральном заводе.